Le nom de Tiridate  fut porté par trois rois :
 Tiridate  de Parthie fut le frère d’Arsace , fondateur de la dynastie arsacide ;
 Tiridate  d'Arménie régna en 53, puis de 54 à 58, et enfin de 63 à 72 ;
 Tiridate  d'Ibérie régna de 394 à 406.

Il fut également porté par un Catholicos d'Arménie : Tiridate  d'Otmous.